Bosznia-Hercegovina
Bijele Vode, falu Kakanj községben, a Zenica-Doboji kantonban
Bijele Vode, falu Zenica községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Bijele Vode falu Glina községben, Sziszek-Monoszló megyében